Kobyłki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne : 
 Kobyłki, un village dans la voïvodie de Łódź
 Kobyłki, un village dans la voïvodie de Lublin